Vers les icebergs est un long poème de Jean-Marie Gustave Le Clézio publié en  aux éditions Fata Morgana.

Résumé

Éditions 
 Vers les icebergs, éditions Fata Morgana, 1978.

Œuvre de J. M. G. Le Clézio